Sterling es el nombre de dos pueblos en Wisconsin:

 Sterling (condado de Polk, Wisconsin)
 Sterling (condado de Vernon, Wisconsin)